Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968 na dystansie 20 km odbył się 12 lutego. Była to pierwsza konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Autrans niedaleko Grenoble. Do biegu zostało zgłoszonych 60 zawodników, z których 59 ukończyło rywalizację. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Władimir Miełanjin z ZSRR, który nie startował. Nowym mistrzem został Norweg Magnar Solberg, srebrny medal zdobył Aleksandr Tichonow z ZSRR, a brązowy medal wywalczył jego rodak, Władimir Gundarcew.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1968